Aureoboletus — рід грибів родини Boletaceae. Назва вперше опублікована 1957 року.

Класифікація 
До роду Aureoboletus відносять 36 видів:

Примітки

Джерела 
 Pouzar, Z. 1957. Nova genera macromycetum I. Ceská Mykologie. 11(1):48-50 - P.48

Роди грибів
Болетові